Goop ist der Familienname folgender Personen:

 Adulf Peter Goop (1921–2011), liechtensteinischer Rechtsberater, Heimatkundler und Kunstsammler
 Alfons Goop (1910–1993), liechtensteinischer Politiker (VDBL) und Sportfunktionär
 Hansjörg Goop (* 1956), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Jakob Goop (1807–1878), liechtensteinischer Politiker